Кралски грохот (2018) е кеч pay-per-view (PPV) турнир и WWE Network събитие, продуцирано от WWE за марките Първична сила и Разбиване. Провежда се на 28 януари 2018 в Wells Fargo Center във Филаделфия, Пенсилвания. Това е 31-вото събитие в хронологията на Кралски грохот.

Резултати

Кралско меле, участници и елиминации 
 – Първична сила
 – Разбиване
 – NXT
 – Свободен агент
 – Победител в мача

Кеч в САЩ